La Stratégie de l'échec est un livre de 2000 écrit par Dominique Farrugia.
 La Stratégie de l'échec est un film de 2001 réalisé par Dominique Farrugia.